Óscar Duarte může odkazovat na tyto osoby:

 Óscar Esaú Duarte Gaitán (* 1989) – kostarický fotbalista
 Óscar Vicente Martins Duarte (* 1950) – portugalský fotbalista